Ракетное вооружение подводных лодок может состоять из:
 Баллистические ракеты подводных лодок 
 Крылатые ракеты подводных лодок